Ariete, Italiaanse gevechtstank
 Ariete (zangeres), artiestennaam van de Italiaanse Arianna Del Giaccio